Michigan City er navnet af fire byer i USA:

 Michigan Bluff, Californien, tidligere kendt som "Michigan City"
 Michigan City (Indiana), Indiana
 Michigan City (Mississippi), Mississippi
 Michigan City (North Dakota), North Dakota